Příjmení Čobej, přechýleně Čobejová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Alojz Čobej (* 1935), slovenský pedagog, redaktor, dramatik, skladatel a textař
 Juraj Čobej (* 1971), slovenský fotbalový brankář (reprezentant SR)
 Ladislav Čobej (* 1945), slovenský fotbalista a podnikatel

Ženský tvar
 Michaela Čobejová (* 1970), slovenská herečka

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení